Дисциплина 20 километара ходање у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007 у Осаки одржана је 31. августа на улицама града са циљем на Нагаи стадиону.

Учествовале су 42 такмичарке из 27 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
15. август 2009.

Победници

Сатница

Резултати

Финале

Спољашње везе 
 Коначни резултати - ИААФ
 Izveštaj za disciplinu - IAAF

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном